Дэ́вид Смит (; ) — шотландский кёрлингист. Чемпион мира и чемпион Европы по кёрлингу.

Играл на позициях второго, третьего и четвёртого.

В составе мужской сборной Великобритании принимал участие в  (где кёрлинг был демонстрационным видом спорта).

Достижения 
 : золото (), серебро (, , , ), бронза (, ).
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (1984, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 2007, 2010), серебро ().
 : серебро (1987).
 : бронза (, , ).
 : золото (1983, 1984, 1985).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Тренеры по кёрлингу Шотландии